NoEscape è un malware di tipo trojan per Windows programmato dallo youtuber russo Enderman a cavallo tra il 2019 e il 2020. 

È scritto in C ed è composto da diversi payload.

Payload iniziali 
Aprendo il software viene impostato uno sfondo e un tema su una tonalità di rosso, disabilitato il controllo utente e riavviato il computer.

Al riavvio:

 vengono creati degli utenti i quali nomi sono composti da caratteri casuali;
 l'utente principale viene rinominato in NO ESCAPE;
 il desktop viene riempito da file con nomi composti da caratteri casuali.
 viene disabilitato il Gestione attività

Payload del 21 ottobre 
Impostando la data del sistema al 21 ottobre e riavviando verranno spostate in continuazione tutte le icone del desktop.

Payload del 14 gennaio 
Il payload corrispondente a questa data consiste nel bloccare l'esecuzione di qualsiasi applicazione mostrando questo messaggio:
 fred durst says: no computer today silly boy go outsie to play
Tradotto in italiano, Fred Durst dice: Niente computer oggi, stupido ragazzo. Vai fuori a giocare.

Payload del 9 marzo 

Questo payload annerisce qualsiasi elemento di sistema.

Payload del 18 settembre 
In questa data, aprendo una qualsiasi applicazione, verrà cancellato il bootloader del sistema operativo e si aprirà una finestra del blocco note con scritto il seguente testo:

 THERE IS NO ESCAPE NOW.
 
 DO NOT TRY TO CLOSE THIS WINDOW,
 YOUR COMPUTER IS NOW DONE FOR ANYWAY.
 
 DO YOU WANT TO ENJOY THE LAST MINUTES
 USING YOUR COMPUTER?
Rispondendo con yes il programma chiuderà explorer.exe e aprirà:

 Paint
 Gestione attività
 Prompt dei comandi (come amministratore).

Rispondendo con no o chiudendo la finestra verrà visualizzata una schermata blu di errore e, riaccendendo il terminale, questo non si avvierà più causa eliminazione del bootloader.

Voci correlate 
Trojan (informatica)
Malware
MEMZ
Trojan informatici